Маркетинг у трудовій сфері, як і в усіх інших сферах діяльності, дає можливість працівнику створювати свою робочу силу і продавати трудові послуги з урахуванням кон'юнктури ринку праці, його законів та методів діяльності на ньому. Самомаркетинг передбачає формування своєї робочої сили з позицій забезпечення високого рівня її якості та конкурентоспроможності та подання, поширення позитивної інформації про себе на ринку праці.

Застосування маркетингу дає змогу претенденту на роботу визначити наявність попиту на товар (платоспроможного та зацікавленого у робочій силі саме такої якості роботодавця), здійснити рекламу та збут свого товару (тобто надати про себе інформацію, подати себе так, щоб зацікавити роботодавця, отримати найвигідніші умови праці та оплати) та якнайкраще задовольнити потребу покупця цього товару (виконання своїх обов'язків найкращим чином, закріплення на ці й роботі та досягнення у ній успіху). Хоча нині діють спеціалізовані консультаційні фірми з добору персоналу й працевлаштування, які можуть сприяти плануванню й реалізації кар'єри працівника, однак здебільшого всі перелічені функції на ринку праці претендент виконує самостійно, тому оволодіння методами самомаркетингу є необхідною умовою успішної кар'єри.

В процесі самомаркетингу необхідно визначити рівень попиту на робочу силу певного рівня якості та діапазон цін. Причому часто високий попит на певні професії та кваліфікації не гарантує високу оплату та успішність кар'єри. Також необхідно врахувати можливі зміни ситуації на ринку праці під впливом таких тенденцій, як глобалізація економіки та інтеграційні процеси у світі, структурна перебудова економіки, розвиток одних сфер діяльності та занепад інших тощо. Надалі можна прогнозувати поступове наближення ситуації на первинному ринку праці в Україні до стану, типового для більшості розвинених країн. Це означає, що високий рівень освіти і здатність постійно вчитися стає визначальним чинником конкурентоспроможності найманих працівників.

Після оцінювання стану та тенденцій розвитку ринку праці для подальшого успішного формування власної кар'єри необхідно правильно вибрати професію. Вибір професії залежить від правильного виявлення своїх професійних нахилів, реальних здібностей, врахування кон'юнктури ринку праці, реальних можливостей отримання освіти, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Сформувавши себе як спеціаліста з урахуванням потреб ринку, можна значною мірою запрограмувати свій подальший успіх, що визначається отриманням гарної роботи на старті кар'єри та при переході з одного місця на інше, закріпленням на хорошій роботі, посадовим зростанням в межах фірми, самореалізацією і високими трудовими доходами.

Література 

 Астахова / Маркетинг: Навч. посіб./Харківський національний економічний ун-т. - X.: Вид. ХНЕУ, 2006. - 208 с.
 Заборовський В. П. Основи маркетингу/Подільська держ. аграрно-технічна академія. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2012. — 153 с.
 Ілляшенко СМ., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Сумський держ. ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
 Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг Підручник/Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2013. - 246 с.
 Скибінський СВ., Штуль В.П. Маркетинг: навч. посібник у схемах і таблицях/Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. -К..КНЕУ, 2007.-224с.
Маркетинг